

Geografia 
 K4 (Karakorum 4) – Gasherbrum II, montagna del Karakorum

Sigle 
 Koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan – coalizione politica filippina

Astronomia 
 K4 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 K4 – codice vettore IATA di Kalitta Air

Matematica 
 K4 – grafo completo a quattro vertici

Musica 
 K 4 – minuetto in fa maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel

Sport 
 K4 – kayak a quattro, specialità della canoa/kayak